Лубянки — село в Ухоловском районе Рязанской области России, входит в состав Смолеевского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 9 км на юго-запад от центра поселения села Смолеевка и в 22 км на юг от райцентра Ухолово.

История  
Находившаяся в селе церковь, как видно из окладных книг 1676 года, первоначально называлась Космодамиановской. В 1771 году вместо обветшавшей Космодамиановской церкви построена была новая деревянная церковь в честь иконы Божьей Матери Казанской с приделами Космодамианским и Никольским. В 1847 году вместо сгоревшей деревянной церкви построена каменная Троицкая с приделами Казанским и Космодамианским. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Смолеевской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 130 дворов.

С 1929 года село являлось центром Лубянского сельсовета Ухоловского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Смолеевского сельского поселения.

До 2011 года в селе действовала Лубянская основная общеобразовательная школа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ухоловского района